In 2001 werd het 87ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 27 januari tot 3 juni en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. América werd kampioen.

Eerste fase

Stand

Wedstrijden

Tweede fase

Groep A

Groep B

Wedstrijden

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro